Предстоятели Православных церквей — первоиерархи автокефальных православных церквей, для общепризнанных — в порядке (очерёдности) согласно диптиху Константинопольской православной церкви.

Список предстоятелей поместных православных церквей 
Текущий персональный состав

Курсивом выделены предстоятели Поместных церквей, признанных частично, — часть Поместных церквей не признают их автокефалию или канонический статус.

Ссылки 
 Δίπτυχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Κατά την τάξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου)